Rattan – miejscowość w USA, w Oklahomie
 rotang (ratan) – ogólne określenie wielu gatunków palm pnących